Erik Petersen er navnet på flere personer:

 Erik Petersen (fodboldspiller), dansk fodboldspiller (1914-1993).
 Erik Petersen (fodboldspiller, født 1940), dansk fodboldspiller (født 1940)
 Erik Petersen (roer), dansk roer.
 Erik V. Petersen, dansk politimand og leder af HIPO.